Björkholmen kan syfta på följande platser:

Björkholmen, Karlskrona
Björkholmen, Vallentuna kommun
Björkholmen (Drumsö, Helsingfors)
Björkholmen, Helsingfors

Se även
Björkholm
Stora Björkholmen